Graffiti Bridge (album); een muziekalbum van Prince uit 1990
Graffiti Bridge (film); een speelfilm, geproduceerd door Prince, uit 1990